Христо Димитров Бойчев (; род. 5 марта 1950, Орловец, Великотырновская область, Болгария) — болгарский драматург. Среди известных пьес: «Полковник-птица», «Оркестр „Титаник“», «Районная больница», «Underground».

Биография 
Родился в 1950 на севере Болгарии в селе Орловец, недалеко от города Полски-Трымбеш.

В 1974 окончил Высшее техническое училище в городе Русе. С 1976 по 1985 работал инженером на машиностроительном заводе «Первое мая», а затем на маслобойном комбинате «Марек» в Полски-Трымбеш.

Первую пьесу написал в 30 лет. Его друг — работник страховой компании — отдал текст в театр в Софии, и известный режиссёр неожиданно решил её поставить.

С 1985 по 1989 учился в ВИТИЗ () на факультете театроведения.

В 1989 был объявлен драматургом года в Болгарии.

В 1996 баллотировался в президенты Болгарии в тандеме с Иваном Кулековым (вице-президент), набрав по результатом первого тура около 1,3 % голосов избирателей.

В 1997 пьеса «Полковник-птица» получила приз Британского совета как лучшая новая пьеса из Восточной и Центральной Европы, а в 1999 была награждена премией Энрико Мария Салерно как лучшая пьеса.

С 2006 — президент Ассоциации болгарских драматургов.

Пьесы Бойчева более 200 раз ставились на сценах Европы и Америки.

Пьесы 
 1983 — «Нечто» / Онова нещо
 1985 — Банана — бануни
 1985 — Както казват французите
 1989 — «Районная больница» / Районна болница (Жената на полковника)
 1990 — Спирка последна
 1990 — Пълна упойка
 1990 — «Underground» / Подземният (Underground)
 1991 — Военно положение
 1997 — «Полковник-птица» / Полковникът птица
 2002 — «Оркестр „Титаник“» / Оркестър Титаник
 «Солдат и птицы» / Полковникът и птиците
 «Лабиринт» / Лабиринтът (Динамит на борда)
 «Феномен» / Феномен (Da fine al capo) — монопьеса
 «Великий Гэтсби» по одноимённому роману Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
 «Грек Зорба» по одноимённому роману Никоса Казандакиса

Постановки в России 
2007 — "Полковник Птица", Красноярский драматический театр им. Пушкина

2012 — «Полковник-птица», Липецкий Государственный Академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (реж. С. Бобровский)

2015 —  «Оркестр титаник»,  Липецкий Государственный Академический театр драмы им. Л.Н. Толстого (реж. С. Бобровский)

2015 — «Солдат и птицы», ТИ им. Бориса Щукина (реж. А Левицкий, дипломный спектакль)

2015 — «Полковник Птица», Центральный дом актера им. Яблочкиной

2016 — «Полковник-птица», Электротеатр Станиславский (реж. Р. Дробот)

Примечания

Ссылки